Zagórze (ukr. Загір'я) – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego. Rada wiejska wsi Nikłowice.

Linki zewnętrzne 
 Загір'я (Zagórze) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon samborski